Augentrockenheit steht für:

 Keratoconjunctivitis sicca (auch Syndrom des trockenen Auges), ein durch Trockenheit der Augen gekennzeichnetes Krankheitsbild aus der Augenheilkunde
 Xerophthalmie, eine durch Vitamin-A-Mangel-bedingte Form des trockenen Auges, die insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern vorkommt

Siehe auch:
 Sicca-Syndrom